Иван Цюпа:
 Цюпа, Иван Антонович (1911—2004) — советский писатель, публицист.
 Цюпа, Иван Иванович (род. 1993) — украинский футболист.